Micologia
 Randa, nom comú a Mallorca del bolet Reixes del diable (Clathrus ruber)
 Moda
 Randa, punta feta d'un fil gruixat.
 Premsa
 Randa, revista fundada a Barcelona el 1975
 Toponímia
 Randa, municipi suís
 Randa, Massís de Randa i el Puig de Randa, a Mallorca
 Randa, municipi de Djibouti
 Vela
 Randa és el caient d'una vela.